Dídim () és el nom dels següents personatges:
 Dídim el Cec, teòleg grecoegipci del 
 Dídim d'Alexandria el Vell, gramàtic de l'antiga Grècia del temps d'August
 Dídim d'Alexandria el Jove, gramàtic de l'antiga Grècia, una mica posterior a l'anterior
 Dídim d'Alexandria (metge), metge grec del 
 Claudi Dídim, gramàtic de l'antiga Grècia del temps de Claudi
 Dídim el Músic, teòric de la música del